

Patronyme 

 Bruno Gutzeit (1966-), nageur français ;
 Josef Gutzeit (1894-1975), général allemand ;
  (1893-1957), médecin allemand ;
 Tilo Gutzeit (1938-), patineur artistique allemand ;
 Vadym Gutzeit (1971-), sabreur ukrainien

Autre 
 Test de Gutzeit